Сантијаго Тенанго има више значења:

 Општина Сантијаго Тенанго (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Тенанго (Сантијаго Тенанго, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Тенанго (Хенерал Фелипе Анхелес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику